Сне́жный — топоним:

 Снежный — вулкан на севере Камчатского полуострова.
Населённые пункты
 Снежный — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Снежный — посёлок в Петровском районе Саратовской области.
 Снежный — посёлок в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Снежный — посёлок в Солнечном районе Хабаровского края.
 Снежный — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Снежный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Виталий Снежный
 Снежная
 Снежное (значения)
 Снежный барс
 Снежный карниз
 Снежный лев (значения)
 Снежный покров
 Снежный человек (значения)
 Снежный шар
 Снежный Холм